IBEX steht für:
 IBEX Eigenmarke des Fahrradherstellers Komenda
 IBEX 35, spanischer Aktienindex 
 Interstellar Boundary Explorer, Forschungssatellit

Ibex steht für:
 Capra ibex, der Alpensteinbock oder Gemeine Steinbock
 eine Rockband, bei der 1969 Freddie Mercury gesungen hat
 Ibex Airlines, eine japanische Regionalfluggesellschaft 

IBEX